Доктор, вдова и платяной шкаф — нулевая серия седьмого сезона британского научно-фантастического телесериалa «Доктор Кто», рождественский спецвыпуск. Серия была выпущена на Рождество, 25 декабря 2011.

Сюжет 
1938 год. Космический корабль пришельцев собирается уничтожить человечество, но Доктор мешает исполнению этого плана. Он уничтожает звездолёт и перемещается на Землю.

Оказавшись на планете Земля в Англии в сочельник, Доктор встречает Медж Арвелл. Она помогает ему дойти до ТАРДИС, и они прощаются. 

Три года спустя, в 1941 году, во время Второй Мировой войны, Медж извещают, что её муж погиб над Ла-Маншем. Медж ничего не говорит детям. На Рождество они эвакуируются в дом своего дяди. Там они встречают Доктора.

Ночью Сирил видит в гостиной подарок — большую синюю коробку. Внутри коробки он видит зимний лес с елями, на которых растут металлические шары. Он срывает один, и шар начинает расти в его руках — в страхе он убегает в лес, бросая шар. Лили и Доктор обнаруживают, что Сирил исчез, и отправляются за ним. Доктор объясняет, что коробка — это портал в другое измерение. Медж Арвелл тоже оказывается внутри портала. 

Доктор и Лили находят следы Сирила, ведущие в башню. Там они обнаруживают деревянную статую какого-то Короля. Медж в это время арестовывают солдаты за проникновение на планету, леса которой скоро сгорят под кислотным дождём. Кислотный дождь нужен для получения топлива из андрозианских деревьев. Они отводят Медж в Андрозианский комбайн, но начинается кислотный дождь. Солдаты покидают Медж.

Доктор и Лили обнаруживают Сирила на верхнем этаже башни. Там же они встречают деревянную Королеву. Она надевает на Сирила ободок-корону, через который может общаться с Доктором. Туда же приходит деревянный Король, и они с Королевой объясняют, что лес понимает, что сгорит, и поэтому душам деревьев требуется тело живого существа, чтобы покинуть планету.

Вдруг появляется Медж и перенимает ободок-корону у Сирила. Тогда души деревьев переселяются в неё и часть башни с Королевой, Королём, Доктором, Сирил, Лили и Арвелл оказывается в пространственно-временной воронке. Души деревьев покидают Медж, которая видит своего мужа во время гибели— это же видят Сирил и Лили. Она переносит всех домой.

Арвелл собирается рассказать детям про то, что их отец мёртв, но Доктор выводит их на улицу, где они видят мужа Медж здоровым и невредимым. Арвелл, благодаря своему желанию, чтобы отец Сирила и Лили не умирал, случайно перенесла его через пространственно-временную воронку к ним.

Доктор улетает праздновать Рождество к Пондам, которые с радостью его принимают.

Примечания 
Эми Понд и Рори Уильямс не были спутниками Доктора в этом путешествии.

Ссылки 
 http://www.mirror.co.uk/tv/tv-news/doctor-who-location-manager-reveals-2021782

Эпизоды с Одиннадцатым Доктором
Серии «Доктора Кто» на Земле
Эпизоды телесериалов о Рождестве